Belkum ist der Familienname von

 Iefke van Belkum (* 1986), niederländische Wasserballspielerin
 Marc van Belkum (* 1965), niederländischer Wasserballspieler
 Stan van Belkum (* 1961), niederländischer Wasserballspieler